Андерсонс — латышская фамилия. Известные носители:

 Андерсонс, Альфред (1879—1937) — латвийский преподаватель и писатель. Глава Риги с 1921 по 1928 год.
 Андерсонс, Марис (род. 1963) — советский и латвийский актёр.
 Андерсонс, Эдвинс (1929—1996) — латвийский художник.
 
 Андерсонс, Янис (род. 1986) — латвийский хоккеист.

См. также

Примечания